Lividez (adjetivo: lívido, lívida) es una palabra polisémica. Puede referirse a:
 Palidez;
 Amoratamiento (significado original que se conserva también en el término «livor», como en livor mortis).

lívido 
adjetivos
1.
Que está muy pálido o es muy pálido.
"la lívida luz de la Luna; al recibir la noticia se quedó lívido del susto"
2.
Que tiene un tono morado, en especial una parte del cuerpo por efecto del frío o de un golpe.
"tenía la cara lívida y los ojos hinchados

Notas